Prophytroma är ett släkte av svampar. Prophytroma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Prophytroma